Гран-при Великобритании 2018 года (официально Formula 1 2018 Rolex British Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 8 июля 2018 года на трассе Сильверстоун в Великобритании. Это десятая гонка сезона 2018 года. Победил Себастьян Феттель.

Квалификация 

Примечания
  – Сергей Сироткин стартовал с пит-лэйна после замены заднего крыла.
  – Лэнсу Стролу не удалось установить время круга в квалификации. Ему было разрешено участвовать в гонке по усмотрению стюардов. Стартовал с пит-лэйна после замены заднего крыла.
  – Брендон Хартли не принял участие в квалификации из-за сбоя в FP3. Ему было разрешено участвовать в гонке по усмотрению стюардов. Стартовал с пит-лэйна после замены шасси.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  – Пьер Гасли первоначально финишировал 10-м, но получил 5-секундный штраф за столкновение.
  – Макс Ферстаппен выбыл, но был классифицирован как закончивший 90% гонки.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Великобритании